

Patronyme 

 Fisher Tull (1934-1994), compositeur classique américain.
 Jethro Tull (1674-1741), agronome britannique.
 Thomas Tull (1970-),  producteur de films.
Välko Tuul (1894 - 1918) est un peintre estonien.
 Walter Tull (1888 -1918), footballeur professionnel anglais.

Toponyme 

 Tull en 't Waal, village néerlandais,
 Tull (Arkansas), village américain en Arkansas

Divers 

 Jethro Tull est un groupe de rock britannique.